Владимир Иванович Боровков (19 февраля 1931 — 1 февраля 2011 года) — бригадир судосборщиков завода имени Ленинского Комсомола Министерства судостроительной промышленности СССР, город Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края. Герой Социалистического Труда (25.07.1966).

Биография

Начальная биография 
Родился 19 февраля 1931 году на территории современной Пензенской области (деревня Волженка, Нижне-Ломовской район). В 1937 году вся семья Боровковых переехала в город Комсомольск-на-Амуре. В 1943 году Владимир поступил в ремесленное училище. Учился и работал на судостроительном заводе. В сорок пятом, когда Владимиру Боровкову исполняется 14 лет, он становится слесарем-сборщиком, начинает строить корабли.

Вспоминал ветеран завода, учитель многих корабелов М. П. Липовка.— Почти всю войну мне довелось быть бригадиром слесарей-сборщиков. Под началом — одни подростки, вроде четырнадцатилетнего Вовки Боровкова. В тот год как раз паромы строили. Случалось, работали и день, и ночь. Случалось, и ночевали в цехе, на матрацах, набитых древесной стружкой. И только в конце недели шли домой, чтобы помыться, переменить белье. Боровков мне нравился тем, что никогда не хныкал. Он уже тогда был в шеренге первых. Хотел стать и стал настоящим мастером своего дела.

С 1951 по 1955 год — служба в рядах Советской Армии. Вернулся домой и снова на родной судостроительный завод № 199 Министерства судостроительной промышленности СССР (в 1957-1965 годах – Хабаровского совнархоза) позднее получившего наименование «Завод имени Ленинского Комсомола» (ныне – ПАО «Амурский судостроительный завод»). 

В сравнительно короткий срок стал одним из ведущих специалистов сборки. Позднее В. Боровкову доверили руководство бригадой судосборщиков. Вступил в КПСС. Бригада Боровкова выполняла, как правило, наиболее ответственные задания. Работу этого коллектива отличала высокая производительность, надежность готовой продукции. Она неоднократно выступала инициатором патриотических начинаний на заводе.

В 1958 году завод приступил к строительству первой в своей истории атомной подводной лодки (АПЛ) проекта 659 (в 1960-1962 годах было спущено на воду 5 АПЛ).

В 1963 году бригаде было присвоено звание «Коллектив коммунистического труда», которое она ежегодно подтверждала. Готовую продукцию бригада В. И. Боровкова сдавала без предъявления ОТК, досрочно завершая выполнение годовых и пятилетних планов.

Указом Президиума Верховного Совета СССР  («закрытым») от 25 июля 1966 года за выдающиеся заслуги в выполнении плана 1959-1965 годов и создание новой техники Боровкову Владимиру Ивановичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». 

Избирался депутатом Хабаровского краевого Совета народных депутатов, делегатом XXVI съезда КПСС (1981).

Работал на заводе до выхода на пенсию.

Жил в городе Комсомольск-на-Амуре. Умер 1 февраля 2011 года.. Похоронен в городе Комсомольск-на-Амуре на кладбище «Старт».

Награды   
 Золотая медаль «Серп и Молот» (25.07.1966);
 орден Ленина (25.07.1966)
 орден Трудового Красного Знамени (10.03.1981)
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970)
 Медаль «За трудовую доблесть»
 Юбилейная медаль «300 лет Российскому флоту» (1996)
 Медалями ВДНХ СССР
 и другими
 Отмечен дипломами и почётными грамотами.

См. также 
 Герои Социалистического Труда Хабаровского края

Примечания

Источники 
 Комсомольск-на-Амуре. Владимир Михайлович Крысин, Ефим Васильевич Дороднов. Хабаровское книжное изд-во, 1982 — Всего страниц: 200

Литература 
 

 Краеведение: о городе и крае >Герои Социалистического Труда-комсомольчане
 Боровков Владимир Иванович

Ссылки 
  
 Боровков Владимир Иванович
 Боровков Владимир Иванович

Персональные пенсионеры союзного значения
Герои Социалистического Труда
Делегаты XXVI съезда КПСС
Дети и подростки — герои Великой Отечественной войны
Депутаты Хабаровского краевого совета